François Antoine Lallemand dit Charles Lallemand (1774-1839), général napoléonien et fondateur d'une colonie au Texas,
 Charles Lallemand (1857-1938), géophysicien français, connu pour son rôle dans l'histoire du nivellement de la France.
 Charles Lallemand (1848-1940), haut-fonctionnaire, français.